Otaku – fan japońskiej popkultury 

Osoby o tym nazwisku:
 Tadaaki Otaka – japoński dyrygent
 Tomomi Otaka – japońska biathlonistka